Панамериканский чемпионат по борьбе 2016 года проходил с 26 по 28 февраля в городе Фриско (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2016
Февраль 2016 года
Спорт в США в 2016 году
2016 год в борьбе
Международные соревнования по борьбе в США
Международные спортивные соревнования в Техасе
Панамериканские чемпионаты в 2016 году
Панамериканские чемпионаты в США